Ferula thyrsiflora är en flockblommig växtart som beskrevs av John Sibthorp och James Edward Smith. Ferula thyrsiflora ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
thyrsiflora